Верх-Лысьва — название населённых пунктов:

Россия 
 Верх-Лысьва — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Верх-Лысьва — посёлок, подчинённый городу Лысьве Пермского края.